Hrvatska:
 Mokro polje (Novska), poplavno područje dio Parka prirode Lonjsko Polje
 Mokro Polje (Ervenik), naselje u sastavu općine Ervenik

Bosna i Hercegovina:
 Mokro polje (Široki Brijeg), krško polje kod Širokog Brijega
 Mokro polje (Trebinje), krško polje kod Trebinja